

Sklici in reference

 BookRags, Periodic Table.
 World Book Encyclopedia, Exploring Earth.
 HyperPhysics, Georgia State University, Abundance of Elements in Earth's Crust.
 Data Series 140, Historical Statistics for Mineral and Material Commodities in the United States, Version 2011, USGS .
 

Geokemija
Zgradba Zemlje